ADEX steht für
 Asociación de Exportadores del Perú, Exportgremium der peruanischen Exportindustrie
Award for Design Excellence, Designpreis 

ADeX: 
Archäologischer Datenexport-Standard 

Adex: 
Kfz-Modell von Automobiles Excelsior 

Siehe auch:
Àdexe
Abkürzung